Línea 224 puede referirse a:

 Línea 224 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 224 de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 224c de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 224n de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 224 de autobuses de Interurbanos Madrid.
 Línea 224A de autobuses de Interurbanos Madrid.